Грац може да се отнася за:

 Грац – град в Австрия;
 Грац (замък) – замък в Австрия